Il Referendum sammarinese del 2005 è stato un referendum svoltosi a San Marino il 7 luglio 2005.
Il referendum proponeva quattro requisiti sulle norme referendarie e elettive, il quorum del 32% non venne raggiunto..

Affluenza alle urne

Quesiti

Primo quesito

Risultati per castello

Secondo quesito

Risultati per castello

Terzo quesito

Risultati per castello

Quarto quesito

Risultati per castello

Note

Collegamenti esterni
Referendum a San Marino

2005